Bośniacy – naród Bośni i Hercegowiny
 Boszniacy – grupa etniczna zamieszkująca głównie obszar Bośni i Hercegowiny
 bośniacy – formacja wojskowa w armii pruskiej
 Boszniacy (chorw. Bošnjaci, węg. Bosnyákok) – część chorwackiej mniejszości narodowej na Węgrzech, zamieszkująca region Baranja i wyznająca katolicyzm